Superliga 2002-03 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2002-03;
 La Superliga de Eslovaquia 2002-03;
 La Superliga de Kosovo 2002-03;
 La Superliga de Turquía 2002-03;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2002-03.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2002-03;
 La Superliga femenina de España 2002-03.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2002-03.